Le Couperet est le titre de deux œuvres, dont le nom vient d'un ustensile de cuisine, le couperet :
Le Couperet, un roman de Donald E. Westlake
Le Couperet, un film de Costa-Gavras, adapté du roman de Westlake